Напалково — название населённых пунктов в России:

 Напалково — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Напалково — упразднённая деревня в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

См. также 
 Напалков